Klackasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klackasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Klackasjön, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (14,2 ha)
Klackasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (45,8 ha)

Se även
Klacksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn